Ку́бок Хорва́тії з футбо́лу () — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Хорватії, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований у 1992 році.

Переможці

Посилання 
 Результати Кубка Хорватії